Присту́па — українське прізвище. Відомі носії:

 Приступа Герман Леонідович — полковник Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Приступа Дарина Сергіївна (* 1987) — українська спортсменка-спринтерка, спеціалізувалася в бігу на 200 і 400 метрів та естафеті 4×400 метрів.
 Приступа Едуард Вікторович (* 1975) — український співак, продюсер, телеведучий. Лідер гурту «НеДіля».
 Приступа Євген Никодимович (* 1959) — ректор Львівського державного університету фізичної культури, доктор педагогічних наук.
 Приступа Микола Іванович (* 1959) — український політик. Хмельницький міський голова (2002—2006 роки).
 Приступа Олександр Миколайович — директор, учитель Крупецької ЗОШ Радивилівського району, заслужений вчитель України.

Примітки 

Українські прізвища